Příjmení Cramer nese více osobností:

 Bernd Cramer (* 1970) – německý fotograf
 Dettmar Cramer (1925–2015) – německý fotbalový trenér
 Floyd Cramer (1933–1997) – americký klavírista
 Gabriel Cramer (1704–1752) – švýcarský matematik
 Johann Baptist Cramer (1771–1858) – anglický klavírista a hudební skladatel německého původu
 John G. Cramer (* 1934) – americký fyzik
 Kevin Cramer (* 1961) – americký politik 
 Myron Cady Cramer (1881–1966) – americký generál 
 Wieteke Cramerová (* 1981) – nizozemská rychlobruslařka